ANIXE – przedsiębiorstwo informatyczne tworzące transakcyjne oprogramowanie dla sektora turystyki, założone w 2001 roku, z siedzibą główną we Wrocławiu oraz czterema oddziałami w Atenach (Grecja), Antalii (Turcja) i Kairze (Egipt). Swoją rozpoznawalność firma zawdzięcza specjalistycznemu oprogramowaniu Resfinity Hotel i Resfinity Air oraz nowatorskiej technologii internetowych silników rezerwacyjnych  dedykowanych dla branży turystycznej oraz lotniczej. Ponadto ANIXE działa na rzecz innych branż, dla których świadczy usługi projektowania i budowania bezpiecznych, stabilnych, wysokowydajnych systemów informatycznych do obsługi tysięcy transakcji na minutę.

Przedsiębiorstwo łącznie zatrudnia około 200 osób, w tym ponad 150 programistów. ANIXE świadczy również usługi z zakresu i tworzenia oprogramowania dla firm, programowania stron www oraz aplikacji mobilnych, rozwoju kanałów eCommerce, budowy aplikacji na zamówienie oraz usług UX.

Firma była notowana w licznych rankingach oraz stała się laureatem wielu nagród w tym:  W 2010 roku ANIXE zajęło 9. miejsce w Polsce i 38. w ogólnej kwalifikacji rankingu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe. W latach 2016 i 2017 otrzymało szereg nagród w tym: Travel Weekly Magellan Award (za Interfejs rezerwacyjny dla linii lotniczych), International Emerging Markets Award (Best Travel E-Commerce Software Provider) oraz Europe & Most Innovative Data Management (za moduł pracy w oparciu o dane cache - ACLR8). W 2020 roku spółka osiągnęła 33 mln złotych przychodów, natomiast w 2019 roku 35,2 mln złotych.

Historia 
 1997 - Piotr Żołnierek i Radosław Tomczyk zakładają firmę informatyczną we Wrocławiu. Wkrótce, późniejsze ANIXE we współpracy z Amadeus, tworzy jedno z pierwszych lotniczych IBE w Europie - Resfinity Air v1.0.
 2001 - Nowi znaczący klienci: Amadeus Polska i Travel Planet.
 2001 - ANIXE zmienia formę prawną firmy na "sp. z o.o.".
 2002 - Pierwszy system IMS dla touroperatorów. Jest to pierwszy w pełni rozwinięty system zarządzania zasobami dostępny na rynku europejskim.
 2003 - Nowy znaczący klient: Polskie Linie Lotnicze LOT oraz Wakacje.pl.
 2005 - Resfinity Hotel v1.0 - Pierwsze ustandaryzowane, ujednolicone API obejmujące głównych dostawców hotelowych.
 2007 - Nowy znaczący klient: TAP Portugal.
 2009 - Powstaje baza Master Hotel – Rusza mechanizm de-duplikacji i grupowania danych hotelowych w unikalnej strukturze master hoteli.
 2010 - Powstaje moduł dystrybucji danych oraz BMS - system zarządzania rezerwacjami. Rusza mechanizm eksportu danych cenowych dostawców offline. Wkrótce system zarządzania rezerwacjami zostaje rozszerzony o funkcjonalność mid/back office.
 2010 - Nowy znaczący klient: .
 2012 - Resfinity Hotel v2 - usprawnienie struktury XML API i technologii integracji z dostawcami, co pozwoliło na szybsze reagowanie i podniesienie wydajności.
 2013 - Integracja z platformą Peakwork; Nowi znaczący klienci: Vtours, Groupon, Karavel.
 2014 - Integracja z platformą Blank; Premiera Agency Portal – front-endu white label wraz z nowoczesnym IBE oraz funkcjami mid-office.
 2015 - Nowy znaczący klient: Gulf Air.
 2016 - ANIXE zmienia siedzibę firmy .
 2016 - Integracje z platformami: Traso (Xres); Nowi znaczący klienci: Airtrade, LMX, TripX.
 2017 - Extranet hotelowy – narzędzie do statycznego i dynamicznego zarządzanie umowami hotelowymi.
 2017 - Kontraktowanie hotelowi – narzędzie z określonymi kompleksowymi regułami biznesowymi, rabatami i dodatkami.
 2018 - Znaczące integracje: Giata Multicodes; Exclusive Expedia Partner Solutions – generowanie danych cache.
 2019 - Integracje z platformami: Travelnet, Nemo, Booking Motor; Otrzymanie tytułu: EPS Certified Partner (od Expedia Partner Solutions).
 2019 - Wdrożenia: Transfers API; Opracowanie architektury Resfinity DMC, EPS Rapid.
 2020 - Wdrożenia: Resfinity DMC, Excursions API, CarRental API.
 2021 - Opracowanie architektury Resfinity ONE.

Działalność 
Od 1997 roku ANIXE Polska projektuje i programuje zaawansowane technologicznie produkty i usługi SaaS dla branży turystycznej. Swoją renomę i rozpoznawalność na terenach Europy zachodniej ANIXE zawdzięcza wysokiej jakości systemom do rezerwacji połączeń lotniczych, do których w kolejnych latach dołączyły kolejne produkty, jak: hotele, samochody; czy systemy do zarządzania procesami w firmach typu destination management company (DMC).

ANIXE oprócz systemów, zapewnia także wsparcie programistyczne oraz wsparcie w tworzeniu dedykowanych aplikacji dla firm i aplikacji internetowych.

Od 2005 roku do oferty systemów rezerwacyjnych dla branży lotniczej dołączają kompleksowe produkty dedykowane dla biur podróży oraz agencji on-line. Oprócz dedykowanego oprogramowania webowego do oferty firmy trafiają także spersonalizowane aplikacje mobilne.

Od 2018 roku ANIXE otwiera się na współpracę z firmami spoza branży turystycznej, głównie e-commerce, fin-tech oraz usługową. Sformułowana oferta Professional Services, zawiera komplementarne produkty takie jak: tworzenie aplikacji web i mobilnych, budowę systemów e-commerce, tworzenie aplikacji do zarządzania kluczowymi procesami w firmach, konsulting UX/UI oraz tworzenie dedykowanych narzędzi programistycznych.

Wypracowane przez ANIXE wieloletnie doświadczenie w wymagającej branży turystycznej, pozwala z powodzeniem firmom z innych branż rozwijać cyfrowy biznes wymagający wydajnych aplikacji, agregacji i standaryzacji danych, integracji systemów oraz całościowego podejścia do procesów i user experience.

Technologie, które firma wykorzystuje w programowaniu:

 Języki programowania i frameworki:  - C# / .NET, Rust, Java - dla wysokowydajnego przetwarzania danych; - Web: AngularJS, React.js, TypeScript, native JavaScript   - Kolejkowanie: Resque, Eventmachine, MSMQ, RabbitMQ   - Mobilne: ReactNative
 Bazy danych: Microsoft SQL Server, MongoDB, Redis, Elasticsearch, PostgreSQL
 Rozwiązania chmurowe: Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform
 Systemy operacyjne: Microsoft Windows Server, Ubuntu, Linux.

Działania edukacyjne 
ANIXE jest organizatorem cyklicznych wewnętrznych wydarzeń pod szyldem „Technokracja” oraz otwartych wydarzeń dla fanów technologii i języków programowania: C# oraz Rust Meetup – organizowanych wraz z ogólnopolską społecznością Rust.

Głównym celem spotkań jest szerzenie wiedzy na temat języka Rust, jako nowoczesnej technologii oraz pomoc tym, którzy chcą rozpocząć naukę tego języka. Tego typu spotkania pozwalają inżynierom na zbudowanie lokalnej sieci kontaktów, w ramach której mogą wymieniać się doświadczeniami i pomysłami. Meetupy są adresowane zarówno do osób o wysokim stażu, jak i do tych, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w C# i RUST, a także do tych, którzy nie wiedzą, czym dokładnie są te języki i dlaczego są tak znane.

Firma jest również wydawcą cyklicznych raportów ANIXE Insights na temat trendów, preferencji oraz dynamiki rozwoju sektora turystycznego.

Nagrody i wyróżnienia 
Firma była notowana w licznych rankingach oraz stała się laureatem wielu nagród w tym:

 W 2010 przedsiębiorstwo zostało wyróżnione w rankingu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe oraz otrzymało tytuł Diamentu Biznesu przyznawanego przez miesięcznik Forbes.
 W 2016 otrzymało dwie nagrody: Eastern European Business Elite (Najlepsza technologia rezerwacyjna dla sektora Turystyki i Podróży) oraz Travel Weekly Magellan Award (Interfejs rezerwacyjny dla linii lotniczych TAP Portugal i Gulf Air).
 W 2017 firmę nagrodzono przez International Software & Cloud Services Awards (Best Travel & Tourism Software Company); Europe & Most Innovative Data Management Module: ACLR8; International Emerging Markets Award (Best Travel E-Commerce Software Provider); Business Excellence Awards 2017, jako: Best Travel Solutions Provider 2017
 W roku 2019 ANIXE firma ponownie otrzymała tytuł Diamentu Forbesa oraz Gazeli Biznesu, będąc uznane przez dziennik Puls Biznesu za jedną z najszybciej rozwijających się firm w kraju.
 W 2020 firma utrzymała także tytuł Gazeli Biznesu oraz została laureatem prestiżowego Travel & Hospitality Awards w kategorii Dostawca Technologii Turystycznych.
 Od 2021 spółka znajduje się w rankingu The Manifest Top 100 Software Development Companies in Poland.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona internetowa ANIXE Polska

Polskie przedsiębiorstwa informatyczne
Przedsiębiorstwa we Wrocławiu
Przedsiębiorstwa założone w Polsce w 1997